Jan Willem de Jong (schaker) (1981), een Nederlands schaker
 Jan Willem de Jong (oriëntalist) (1921-2000), een Nederlands oriëntalist en boeddholoog,